El término allegro (palabra de origen italiano) puede referirse, en esta enciclopedia:

En la música
al allegro, uno de los movimientos de una obra musical;

En la programación

 a Allegro, una biblioteca de programación;

En la aviación
a la Aerolínea Allegro;

En las comunicaciones
 a Alegro, una compañía de telefonía.